Флаг муниципального образования сельское поселение «Доронинское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 сентября 2011 года и 5 октября 2018 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12023.

Описание 
«Прямоугольное полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с чёрной полосой вдоль верхнего края и зелёной вдоль нижнего (ширина каждой полосы — 1/10 ширины полотнища); на жёлтой части — восемь голубых цветков василька на зелёных стеблях расположенных в три ряда по три, два и три цветка».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения «Доронинское» отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Освоение Забайкалья русскими началось в XVIII веке. Сохранились документы о выдаче Герасиму Носыреву земли на реке Доронке и уже в 1720-е годы здесь известна Верхнее-Ингодинская Доронинская деревня. В 1760-е годы это уже село Доронинское, которое в 1770 году возводится в ранг города, как пункт торговли пушниной. В 1783 году, Доронинск получает статус уездного города.

Сохранилось описание, в котором говорилось, что «…плодородие земли доронинской изрядна без всякого удабривания… Всякая брашна (еда, продовольствие) плодов и от животных с довольствием доставляется от окружающих сей город селениев; овощи и нужные травы садят в своих огородах». Это обстоятельство было учтено при создании герба Доронинска, Высочайшее пожалованного городу а. Описание исторического герба гласит: «».

Использование композиции исторического герба в качестве основы флага современного муниципального образования показывает бережное отношение жителей к своей истории, сохранение культурных традиций и преемственность многих поколений живших здесь и благоустраивавших доронинскую землю.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, энергии, уважения.

Чёрный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания 

Васильки в геральдике